Азадеган-лига 2011/2012 годов () — 11-й сезон Азадеган-лиги с момента её создания. Сезон стартовал 14 сентября 2011 года и закончился 8 мая 2012 года. В чемпионате приняли участие 28 команд.

Группа A

Команды

Турнирная таблица

Группа B

Команды

Турнирная таблица

Ссылки 
 Азадеган-лига 2011/12 на сайте soccerway.com

2011/2012
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2011 году
Спорт в Иране в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012